Reading (Engeland), een stad in het Engelse graafschap Berkshire
 Reading FC, een Engelse voetbalclub
 Reading FC Women, een Engelse vrouwenvoetbalclub
 Reading (Jamaica), een plaats in Jamaica

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Reading (Kansas)
Reading (Massachusetts)
Reading (Michigan)
Reading (Ohio)
Reading (Pennsylvania)
Port Reading, New Jersey
West Reading, Pennsylvania

Zie ook 
Redding (doorverwijspagina)
Reding (doorverwijspagina)
Reddin (doorverwijspagina)